Karel Jaromír Erben, filologo, traduttore e folclorista ceco.
 Rudi Erben, bobbista tedesco.
 Erben Wennemars, pattinatore di velocità su ghiaccio olandese.
 40106 Erben, un asteroide della fascia principale.